

Patronyme 

  ; 
 Adron Chambers (1986-), joueur de baseball américain ;
  ;
 Alex Chambers (1978-), pratiquante australienne d'arts martiaux mixtes (MMA) ;
 Anne Cox Chambers (1919-2020), milliardaire américaine ;
 Becky Chambers (1985-), autrice américaine de science-fiction ;
 Carlton Chambers (1975-), athlète canadien ;
 Dave Chambers (1940-), entraîneur de hockey sur glace canadien ;
 Dwain Chambers (1978-), athlète anglais ;
 Egan Chambers (1921-1994), homme politique canadien ;
 Emma Chambers (1964-2018), actrice britannique ;
 Ephraïm Chambers (1680-1740), encyclopédiste anglais ;
 Gretta Chambers (1927-2017), journaliste québécoise ;
  ; 
 Joe Chambers (1942-), musicien américain de jazz ;
  ;
 Justin Chambers, acteur mythique de la série  , connu sous le nom d' ;
 Luke Chambers (1985-), footballeur anglais ;
  (1951-), musicien britannique (The Pretenders) ;
 Oswald Chambers (1874-1917), écrivain et théologien écossais ;
 Paul Chambers (1935-1969), contrebassiste américain ;
  ;
  ;
  ;
 Sandra Chambers (1967-), dite Sandy, chanteuse britannique ;
 Terry Chambers (1955-), batteur du groupe anglais XTC ;
  ;
 Verone Chambers (1988-), athlète jamaïcaine ;
 Whitman Chambers (1896-1968), écrivain américain de romans policiers ;
 Whittaker Chambers (1901-1961), auteur américain ;
  ;

aussi :
 The Chambers Brothers, Joe, Willie, George et Lester Chambers, musiciens américains.

Toponyme 

 Chambers, secteur non constitué en municipalité, en Arizona, aux États-Unis.
 District historique d'Andy Chambers Ranch, district historique américaine dans le comté de Teton (Wyoming).

Titres

Dictionnaire 
 Chambers Dictionary, dictionnaire classique de la langue anglaise ;

Cinéma et télévision 
 Chambers, série télévisée britannique de 2000 ;
 Chambers, série télévisée américaine de 2019 ;

Musique 
 Chambers, album de Chilly Gonzales.

Patronyme anglais